HMS Supply ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Supply (1672), Brander mit 6 Kanonen, 1673 in der Seeschlacht vor Texel zerstört
 HMS Supply (1688), Brander mit 9 Kanonen
 HMS Supply (1759), bewaffneter Tender mit 4 Kanonen, 1792 verkauft
 HMS Supply (1777), Versorgungsschiff mit 26 Kanonen, durch Feuer 1779 zerstört
 HMS Supply (1781), Versorgungsschiff mit 20 Kanonen, 1784 verkauft
 HMS Supply (1793), Versorgungsschiff mit 10 Kanonen, ursprünglich amerikanisches Handelsschiff New Brunswick, 1793 als bewaffnetes Schiff angeschafft, 1806 Schiffbruch
 HMS Supply (1798), Transportschiff, 1834 Schiffbruch
 HMS Supply (1854), Dampfschiff, 1879 Schiffbruch